Vang Ji (kb. 89–158) a Keleti Han-dinasztia császári könyvtárának könyvtárosa, költő
 Vang Ji (?) Csao Ang Keleti Han hivatalnok felesége
 Van Ji (?) a Szung-dinasztia történetéről szóló munka egyik összeállítója
 Vang Ji (1333–?) festő a Jüan-dinasztia korában
 Vang Ji (1953) tajvani politikus, korábbi külügyminiszter
 Vang Ji (1973) olimpiai ezüstérmes kínai röplabdázónő
 Vang Ji (1987) kínai vízilabdázónő, olimpikon